Richard-Wagner-Straße steht für:
 Richard-Wagner-Straße (Bayreuth)
 Richard-Wagner-Straße (Bad Reichenhall), siehe Liste der Straßen und Plätze der Stadt Bad Reichenhall
 Richard-Wagner-Straße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Weststadt
 Richard-Wagner-Straße (Chemnitz), Reihenhaus-Siedlung Richard-Wagner-Straße, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Kappel
 Richard-Wagner-Straße (Duisburg), Einschornsteinsiedlung, siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Mitte
 Richard-Wagner-Straße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/R #Richard-Wagner-Straße
 Richard-Wagner-Straße (Halle/Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Nord #Denkmalbereiche nach Ortsteilen
 Richard-Wagner-Straße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Richard-Wagner-Straße
 Richard-Wagner-Straße (Leipzig)
 Richard-Wagner-Straße (Lohmen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lohmen (Sachsen) #Mühlsdorf
 Richard-Wagner-Straße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler Q–S)
 Richard-Wagner-Straße (München)
 Richard-Wagner-Straße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Serkowitz
 Richard-Wagner-Straße (Rostock), siehe Liste der Baudenkmale in Rostock
 Richard-Wagner-Straße (St. Johann, Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Richard-Wagner-Straße
 Richard-Wagner-Straße (Weimar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Einzeldenkmale)
 Richard-Wagner-Straße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Nordost (Villengebiete) #Richard-Wagner-Straße
 Richard-Wagner-Straße (Würzburg), siehe Frauenland (Würzburg)#Geschichte

Siehe auch:

 Richard-Wagner-Platz